Humbug steht für:
 Schwindel, Unsinn, törichte Handlung, siehe Humbug
 ein Album der Band Arctic Monkeys, siehe Humbug (Album)
 Fort Humbug, Waffensammlung in Shreveport, Louisiana

Geografie:
 Humbug (Arizona), Ort in Arizona, Vereinigte Staaten
 Humbug (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Humbug Mountain, Berg in den Vereinigten Staaten

Der Humbug steht für:
 Der Humbug, eine Kurzgeschichte von Jules Verne

Siehe auch:
 Humbug Mountain State Park
 Humburg